Никола́й Серге́евич Мори́лов (11 августа 1986, Пермь) — российский лыжник, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте свободным стилем (вместе с Алексеем Петуховым), двукратный призёр чемпионатов мира.

Николай Морилов дебютировал на международной арене в декабре 2003 года в континентальном кубке. На юниорском чемпионате мира 2004 года в норвежском городе Стрюне он выиграл две бронзы: на 10 км и в эстафете. В декабре 2004 года в швейцарском Берне он впервые принял участие в Кубке мира. Завоевал две медали на FIS Nordic World Ski Championships, в 2007 году в Саппоро серебряную в командном спринте (с Василием Рочевым мл.), и бронзу в Либереце в индивидуальном спринте в 2009 году.

В олимпийском сезоне—2010 в Дюссельдорфе одержал свою первую победу на этапе Кубка мира вместе с Алексеем Петуховым в спринтерской эстафете. В этом же году в Рыбинске одержал личную победу в спринте. И в спринтерской эстафете (с Алексем Петуховым) они вновь выиграли.

Первый российский лыжник, поднявшийся на 2 место Кубка мира сезона 2011/2012 в спринтерском зачёте. Специализация — спринтер.

 Тренеры — Морилова Алевтина Анатольевна, Морилов Сергей Генадьевич.
 Первый тренер — Алевтина Анатольевна (мать).

Сестра Наталья Коростелёва — член сборной команды России по лыжным гонкам, бронзовый призёр Олимпийских игр в Ванкувере-2010 в командном спринте свободным стилем (вместе с Ириной Хазовой).

Статистика выступлений на Кубке Мира

Интересные факты 
На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере Наталья Коростелёва и её младший брат Николай Морилов выиграли бронзовые медали в женском и мужском командном спринте свободным стилем в один день, более того — Морилов выиграл свою медаль спустя всего лишь полчаса после успеха сестры.

Награды и звания 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (5 марта 2010 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXI Олимпиады 2010 года в Ванкувере
 Заслуженный мастер спорта России (2010)
 Медаль «За воинскую доблесть» II степени (Минобороны, 2017).

Примечания

Ссылки 
 
 Интервью Морилова перед чемпионатом мира в Либереце в 2009 году

Лыжники России
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы Всемирных военных игр
Выпускники Тюменского государственного нефтегазового университета